Хикава:

 Хикава — посёлок в Японии, находящийся в уезде Яцусиро префектуры Кумамото.
 Хикава — бывший посёлок в Японии, находившийся в уезде Хикава префектуры Симанэ.